«В поисках адресата» — советская кинокомедия 1955 года, снята режиссёрами Амасием Мартиросяном и Юрием Ерзинкяном на Ереванской студии художественных и хроникальных фильмов по сценарию сатирика Самуила Шатрова.

Сюжет 
О двух друзьях, один из которых работает главным инженером швейной фабрики, выпускающей недоброкачественную продукцию, а второй — заведующим секцией в универмаге, реализующей некачественный товар. Их сговор продолжался бы и дальше, но под влиянием любви заведующий секцией осознаёт свою ошибку…

В ролях 
 Иосиф Клиджян (Сос Сосян) — Рубен Саркисян
 Людмила Шагалова — Наташа Соколова
 Хорен Абрамян — Михаил Брутян
 Давид Малян — Сурен Петрович
 Леонид Довлатов — Ашот
 Метаксия Симонян — Мануш
 Левон Зорабян — Григорий Христофорович
 Грачья Нерсесян — Гаспарян
 Татевос Сарьян — тамада
 Вардуи Вардересян — Аревик
 Мурад Костанян — сапожник
 Гурген Ген — изобретатель
 Ори Буниатян — Петрос
 Ашот Нерсесян — продавец
 Фрунзе Мкртчян — ''эпизод

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Амасий Мартиросян, Юрий Ерзинкян
 Сценарист — Самуил Шатров, Маро Ерзинкян
 Композитор — Арно Бабаджанян
 Оператор — Гарегин Арамян, Жирайр Варданян
 Художник — Пётр Бейтнер

Ссылки 
 «В поисках адресата» на сайте imdb

Фильмы СССР 1955 года
Фильмы студии «Арменфильм»
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1955 года
Фильмы Амасия Мартиросяна